Carregosa puede referirse a:
 Carregosa (España), aldea española de la parroquia y municipio de Curtis, provincia de La Coruña (Galicia).
 Carregosa (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro.